El nombre Guillermo Díaz puede referirse a:

 Guillermo Díaz (1985-), baloncestista puertorriqueño.
 Marcos Guillermo Díaz (1986-), futbolista argentino.
 Guillermo Díaz Ayala (1994-), futbolista chileno.
 Guillermo Díaz-Caneja (1876-1933), escritor y dramaturgo español.
 Guillermo Díaz Gastambide (1979-), futbolista uruguayo.
 Guillermo Díaz Gómez (1978-), político español. 
 Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984), escritor, crítico e historiador español.
 Guillermo Díaz Silva (1962-), político chileno.
 Guillermo Díaz Zambrano (1930-1997), futbolista chileno.